Boydell bezeichnet:
 Boydell & Brewer, britischer Buchverlag
 Boydell (Arkansas), Ort in den USA
 Boydell-Gletscher, Gletscher im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Boydell ist der Familienname von:
 James John Boydell (1803–1859), britischer Erfinder
 John Boydell (1719–1804), englischer Kupferstecher
 Victoria Boydell (* 20. Jahrhundert), britische Filmeditorin